Alberto est un prénom masculin. C'est l'équivalent du prénom Albert en italien, espagnol et portugais.

Prénom

Ecclésiastique désigné par ce prénom 
Alberto peut désigner :
 Alberto, cardinal du  mort en 1156.

Patronyme 

 Antonio Alberto (139?-1449), peintre italien de la Renaissance ;
 Daniel Alberto (1956), footballeur argentin ;
 Enrico Alberto (1933-2019), footballeur franco-italien ;
 Francielle Manoel Alberto (1989-), joueuse brésilienne de football ;
 Marta Alberto (née en 1995), joueuse angolaise de handball.

Pseudonyme 

 Alberto Luis de Souza (1975-), footballeur brésilien.

 Luís Alberto Santos dos Santos (1983-), footballeur brésilien.

Toponyme 

 piazza Carlo Alberto, place du quartier historique de Castello à Cagliari (Italie).

Bande dessinée 

 Alberto, bande dessinée américaine de Jack T. Chick, publiée entre 1979 et 1988.

Voir aussi 
 , plusieurs cyclones tropicaux
 , prénom et pseudonyme
 , plusieurs lieux

Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Prénom masculin
Prénom italien
Prénom espagnol